Колонија Нуева има више значења:

 Колонија Нуева (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија Нуева (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Нуева (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Нуева (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Нуева (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Колонија Нуева, Хосе Лопез Портиљо (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Нуева (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Нуева, Пролонгасион Ринконада (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Нуева (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику